Bet She’an kan syfta på följande platser:

Israel 

 Bet She'an (ort), Norra distriktet, 
 Bet She'an (region), Norra distriktet, 

Robotskapade Israelförgreningar